

Ла-Преса — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Ла-Преса — переписна місцевість, штат Техас